Девана́ґарі (санскр. देवनागरी, дева-наґарі, «божествене письмо») — складове письмо багатьох сучасних індійських мов. Походить від давньоіндійського письма брахмі, склалося між VIII і XII століттями.

Деванаґарі має 50 знаків: 13 для позначення голосних і дифтонгів на початку слова та складу, 33 складові знаки та 4 допоміжні.

Складові знаки (силабограми) означають сполучення різних приголосних із коротким голосним a, який вживається дуже часто.

Для передачі складів з іншими голосними використовуються інші знаки: склади з декількома приголосними утворюють лігатури, що найчастіше складаються з характерних елементів тих знаків на позначення приголосних, що їх складають. Яскравим зовнішнім проявом деванаґарі є горизонтальна риска, до якої знизу приєднуються складові частини графем.

Кількість основних і лігатурних знаків у деванаґарі досягає 600, багато дуже складних знаків — все це викликає труднощі при оволодінні цим шрифтом. Деванаґарі використовується у мовах Північної Індії — гінді, маратхі і т. д., в Непалі для мови непалі, а також у санскриті.

Принципи побудови графіки 

У деванаґарі кожен знак для приголосного типово містить і позначення голосного звука (a). Щоб позначити приголосний без голосного, потрібно додати спеціальний підрядковий значок. Для позначення інших голосних, як і в семітських письмових системах, використовуються діакритики. Спеціальні позначення використовуються для голосних на початку слова. Приголосні можуть утворювати поєднання, в яких відповідні голосні пропускаються. Поєднання приголосних зазвичай записуються як злиті, або складені знаки (лігатури).

Накреслення

Приголосні

Додаткові приголосні

Голосні

Інші знаки

Цифри

Деванаґарі в Юнікоді 

У кодуванні Unicode за символами деванаґарі закріплені номери з U+0900 по U+097F (деякі клітинки в цьому діапазоні не визначені — у таблиці вони позначені сірим).

Посилання 
 деванаґарі на сайті Omniglot  

Письмо
Алфавіти Індії
Гінді
ISO 15924
Абугіди